Lambros ist der Familienname folgender Personen:

 P. Basil Lambros (1924–2010), US-amerikanischer Jurist
 Spyridon Lambros (1851–1919), griechischer Historiker, Sportfunktionär und Politiker